Klapheck ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Klapheck (1899–1986), deutsche Kunsthistorikerin und Professorin für Kunstgeschichte
 Andrea Klapheck (* 1967), deutsche Ruderin
 Elisa Klapheck (* 1962), Rabbinerin in Deutschland
 Konrad Klapheck (* 1935), deutscher Maler, Künstler und Kunstprofessor 
 Richard Klapheck (1883–1939), deutscher Professor für Kunstgeschichte
 Wolfgang Klapheck (* 1966), deutscher Ruderer